Карель () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карель, Жак (1620—1684) — французский поэт.
 Карель, Пауль (в действительности Пауль Шмидт; 1911—1997) — руководящий чиновник и функционер нацистской пропаганды в МИДе нацистской Германии.
 См. также 
 Карелия (значения)
 Каррель